bł. Weronika Negroni (1445–1497) – włoska augustianka
 bł. Weronika Antal (1935–1958) – rumuńska tercjarka franciszkańska

Zobacz też: Święta Weronika